Den danske S-bane er et net af nærbaner, der betjener Storkøbenhavn. Den første del åbnede i 1934. Nettet er udvidet løbende og omfatter foruden en central del 6 radiale baner samt en tværgående bane. Det betjenes af 7 linjer og har 86 stationer i brug, hvoraf de fleste ligger i Region Hovedstaden; de øvrige, alle på Køge Bugt-banen, ligger i Region Sjælland.

Stationer 
Denne liste indeholder alle nuværende stationer på S-banen. Ud for hver station er angivet den eller de linjer, der betjener den mandag-fredag, og kommunen og takstzonen, den er beliggende i.

Nedlagte stationer

Nedlagte stationer før S-togene 
Følgende stationer lå på senere S-banestrækninger men blev nedlagt før eller i forbindelse med indførelse af S-tog på de pågældende strækninger. Stationer hvor der argivet en - i feltet med zoner blev nedlagt før HT's indførelse af zonetakstsystemet i 1975.

Eksterne henvisninger 
 DSB S-tog